Хоружий — имя собственное, которое имеет форму Хоружая. Распространено в виде фамилий.

 Хоружий, Сергей Сергеевич (1941—2020) — советский и российский физик, философ, богослов, переводчик.
 Хоружий, Юрий Александрович (род. 1989) — украинский спортсмен.

Хоружая 
 Хоружая, Вера Захаровна (1903—1942) — партизанская активистка, Герой Советского Союза. Хоружа 
 Хоружа, Василий Константинович (1934—2020) — советский и российский передовик производства, Герой Социалистического Труда (1981).

 См. также 
 Хоружи